Integration – czwarty album studyjny punkowej grupy Kultur Shock. Wydany w 2009 roku.

Lista utworów

Muzycy 
 Srđan Gino Jevđević - głos
 Val Kiossovski - gitara
 Chris Stromquist - perkusja
 Matty Noble - skrzypce
 Guy Davis - gitara basowa
 Paris Hurley - skrzypce
 Amy Denio - saksofon, głos

Teledyski 
 "Country Mohammed"
 "Rose"

Przypisy 

Albumy punkrockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2009